Griffo est un nom porté par :
 Griffo, né Werner Goelen, dessinateur belge de bande dessinée, né le  à Wilrijk.
 Francesco Griffo, orfèvre bolonais de la Renaissance italienne, créateur de caractères et des caractères dits « italiques ».